L'ENSEM peut désigner deux écoles d'ingénieurs : 
 l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique en France, à Nancy, 
 l'École nationale supérieure d'électricité et mécanique au Maroc, à Casablanca.